Войрш () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Войрш, Ремус фон (1847—1920) — германский военачальник, генерал-фельдмаршал.
 Войрш, Удо фон (1895—1983) — один из руководителей карательных органов нацистской Германии, обергруппенфюрер СС и генерал полиции.